Bonfiglioli hat folgende Bedeutungen:

Unternehmen:

 Bonfiglioli SpA, italienisches Unternehmen der Antriebstechnik
 Bonfiglioli Trasmital, ein Subunternehmen der Bonfiglioli SpA

Personen:

 Clementino Bonfiglioli (1928–2010), italienischer Unternehmer
 Kyril Bonfiglioli (1928–1985), englischer Kunsthändler und Schriftsteller